Die Abkürzung HSKA steht für:

 Hochschule Karlsruhe, siehe Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft
 ICAO-Code des Flughafens Kassala

HSKA